Friedrich Giese ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Giese (Amtmann) (1625–1693), deutsch-dänischer Amtmann und Gutsbesitzer
 Friedrich Giese (Musikwissenschaftler) (1882–1970), deutscher Musiklehrer, Dozent und Musikforscher
 Friedrich Giese (Orientalist) (1870–1944), deutscher Sprachwissenschaftler und Turkologe
 Friedrich Giese (Rechtswissenschaftler) (1882–1958), deutscher Rechtswissenschaftler
 Friedrich Giese (Schauspieler) (auch Fritz Giese; * 1915), deutscher Schauspieler 

Siehe auch:
 Fritz Giese (1890–1935), deutscher Psychologe